Асаналиев — киргизская фамилия. Известные носители:
 Асаналиев, Джумаш (1923—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).
 Асаналиев, Максат Кубанович (род. 1982) — киргизский боец смешанного стиля, двукратный чемпион Киргизии.